Die Österreichische Beachvolleyball-Meisterschaft 2020 fand vom 28. bis 30. August 2020 im Strandbad Baden statt. Sie bildete den Höhepunkt der Austrian Beach Volleyball Tour 2020. Das Finale der Frauen gewannen Nadine Strauss und Teresa Strauss gegen Julia Radl und Anja Dörfler. Den dritten Platz belegten Dorina Klinger und Lena Plesiutschnig, die im Vorjahr mit Katharina Schützenhöfer Meisterin geworden war. Bei den Männern setzten sich Clemens Doppler und Alexander Horst im Endspiel gegen Tobias Winter und Julian Hörl durch, während die Titelverteidiger Robin Seidl und Philipp Waller auf den dritten Rang kamen.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der österreichischen Meisterschaft teil. Dazu gehören die 15 besten Teams der nationalen Rangliste sowie der aktuelle U21-Meister.

Modus 
Das Turnier begann mit Gruppenspielen Double knock-out im modifizierten Pool Play, d. h. die Sieger und Verlierer des jeweils ersten Spiels trafen im zweiten Spiel aufeinander. Die drei besten Teams pro Gruppe erreichten die KO-Runde. Anschließend ging es im einfachen KO-Modus weiter.

Die Sieger erhielten 2.000 € Preisgeld, die nächstplatzierten Teams bis zum fünften Rang 1.500 €, 900 €, 600 € und 250 €.

Spielplan Frauen

Spielplan Männer

Weblinks 
 Turnier der Frauen beim ÖVV
 Turnier der Männer beim ÖVV
 Ergebnisse bei Beachvolleyball Baden
 Austrian Beach Volleyball Tour

Einzelnachweise 

2020
Volleyballveranstaltung 2020
Meisterschaft 2020
Sportveranstaltung in Baden (Niederösterreich)